Fasson steht für:

 Fasson (Kleidung), sowie Fasson (Herrenkleidung), Modeelement
 Fasson, kurz für Fassonschnitt, eine Kurzhaarfrisur

Fasson oder Façon ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Fasson (Francis Hamilton Fasson; 1877–1955), schottischer Rugby-Union-Spieler 
 Lucas Fasson (* 2001), brasilianischer Fußballspieler
 Mario Fasson, Schweizer Fußballspieler 
 Nina Façon (1909–1974), rumänische Romanistin
 Tony Fasson (1913–1942), britischer Marineoffizier

Siehe auch:
 Liste geflügelter Worte/J #Jeder soll nach seiner Façon selig werden.
 Façonnable (Modemarke)
 Fassone (Begriffsklärung)